Bathochordaeus — рід покривників родини Oikopleuridae. Містить 3 види.

Види 
 Bathochordaeus charon Chun, 1900
 Bathochordaeus mcnutti Sherlock, Walz, Schlining & Robison, 2017
 Bathochordaeus stygius Garstang, 1937

Примітки

Посилання 
 Bathochordaeus  at WoRMS
 Youtube video of living animal 
 Sherlock, R.E., Walz, K.R., Schlining, K.L. et al.: Morphology, ecology, and molecular biology of a new species of giant larvacean in the eastern North Pacific: Bathochordaeus mcnutti sp. nov. ; in: Mar Biol 164, 20 (2017); doi:10.1007/s00227-016-3046-0

Покривники
Роди хордових